{{Infobox animanga personaje habilidades
|tipotecnicas =  Digi-spirit
|listatecnicas =  Viento
|tipoextra1 = Digivice
|listaextra1 = anime: D-Scan Rosado/Lavanda
|tipoextra2 = Formas Digimon
|listaextra2 = 
}}

Zoe Ayamoto (Izumi Orimoto 織本 泉, 14 de mayo de 1991) es la única chica del grupo y uno de los personajes principales de Digimon Frontier. Es, rubia, de ojos verdes. Tiene un fuerte carácter y no duda en decir siempre lo que piensa. J.P. está totalmente loco por ella, pero a ella parece no importarle ya que ella está enamorada de Takuya eso se nota en el capítulo 46. Se mudó con su familia a Italia cuando era pequeña y regresó a Japón hace poco, por lo que tiene problemas para hacer amigos. Sus espíritus son los del Viento, y Digievoluciona en Kazemon (Humano) y Zephyrmon (Bestia/Animal, aunque esta última es considerada la más bella de las 2 guerreras legendarias la otra es {Ranamon del agua} (digi espíritu humano) y también de {kalmaramon} su digi espíritu animal/bestia ellas están celosas por kazemon y zephyrmon.

Todos los Guerreros Legendarios). De haber podido fusionar sus Digispirits se hubiera convertido en JetSilphymon. Al volver al Mundo Humano aprendió a hacer más amigos. Zoe es el único miembro femenino del equipo y fue escogida para manejar el espíritu del viento que contiene el poder de AncientKazemon.

Ella nació en Japón, pero vivió en Italia durante dos años antes de que la serie ocurra. Ella recientemente había vuelto a Japón, por eso mismo tenía problemas para poder hacer amistades, debido a las diferencias de cultura y debido a su actitud. Zoe conoce muchas palabras italianas y usa exclamaciones italianas de vez en cuando. Durante la serie, J.P. se siente muy atraído hacia ella, y es por eso que intenta llamar su atención constantemente .Ella trata de evitarlo. Zoe es muy amable, y solo libra combates para proteger a sus amigos y a ella, nunca por motivos de diversión. En un capítulo cuando estaban en una playa J.P. y Takuya la vieron cambiándose de ropa, por lo cual Zoe les arroja cosas mientras gritaba para que se fueran. Zoe es la enemiga de Ranamon, por lo tanto es con quien lucha más a menudo. Ya que Ranamon se puso celosa a causa de su belleza, tomó a Zoe como una grata rival, incluso su rivalidad llega hasta una lucha en la Esfera De agua de Sephirotmon donde Ranamon trata de hacerla deprimirse. Cuando llegó al mundo Digimon, ella no sabía hacer amigos por las barreras que suponía que ella hubiese estado viviendo tanto tiempo en Italia, por eso muchas veces se sentía sola, pero al volver al Mundo Humano había aprendido a hacer amigos, y se sentía a gusto rodeada de ellos.

Sentimientos 
Zoe a lo largo de la serie tiende a pelear con Takuya pero con el tiempo lo respeta y hasta se ve diciendo Takuya a Zoe que le gusta, pero cuando Zoe quiere admitir que también siente algo por él, Takuya finge estar dormido para no seguir en esa conversación. De Koji no se puede decir mucho solo que le presta su chaqueta y zoe le dice lindo, luego que Koji recupera a su hermano Koichi, no le presta atención a ella ni ella tampoco. Así que se podría decir que Zoe siente algo por Takuya.

Kazemon 
Esta es la forma digimon que Zoe utiliza cuando el espíritu humano del viento se activa. Kazemon aparece en el cuarto episodio de Digimon Frontier , cuando Zoe utiliza el espíritu humano del viento. Zoe utiliza esta forma en muchas otras batallas contra los 5 miembros oscuros de los Guerreros Legendarios. Más tarde, cuando consigue su espíritus digital animal, lo va utilizando cada vez menos en las batallas.

Zephyrmon 
Zephyrmon es la forma que Zoe adopta cuando utiliza el Espíritu animal de la viento. Es ágil, rápida y poderosa, siempre dispuesta a luchar y proteger a sus amigos. Considerada como la más bella y feroz de todos los espíritus, los ataques de Zephyrmon son mediante la manipulación de la energía, el viento y el corte de los enemigos con sus navajas que son sus afiladas garras.Zephyrmon apareció por primera vez en el capítulo 16 para luchar contra Ranamon que pronto se convirtió en su rival, porque Ranamon estaba celosa de que el espíritu animal de Zoe era más hermoso y elegante que ella, arrojando a zoe hacia unos remolinos donde estaba su digispirit bestia , allí decidió usar su digispirid bestia para ayudar a los demás digidestinados.

Susanomon 
Susanomon es el espíritu digital antiguo el cual es la fusión todos los Espíritus digitales, aparece en la batalla final contra Lucemon y la segunda vez que Koji y Takuya utilizan el espíritu digital de Susanomon también lo utilizan Tommy , Zoe y J.P .

Música 
Su soundtrack en Digimon Frontier se llama "Kaze no Theme" (風のテーマ Theme of Wind), que se traduciría como "Tema del viento".

Su versión cantada se llama "Kaze no Shizuku" (風のしずく), "A Drop of the Wind" en inglés y "Gota de Viento" en español. En ella habla de su deseo de ser más honesta con los demás, consigo misma, poder reír un montón, y confiesa que se volvió una "pequeña tan solitaria". También habla de que, no importa donde está, el viento siempre esta abrazándola, mirándola, besándola, y lo más importante, que siempre esta a su lado y por eso nunca mirara hacia atrás. Además menciona que una gota de viento está flotando en silencio y le susurra lentamente.

Digimon
Personajes de manga y anime

ja:デジモンフロンティア#人間・正義の十闘士
en:Digimon Frontier#Characters